Ипиранга (порт. Ipiranga) — многозначный термин.

 Ипиранга (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Ипиранга (река) — река в Сан-Паулу.

 Ипиранга (футбольный клуб) — название ряда бразильских футбольных клубов.